Micropogonias är ett släkte av fiskar som beskrevs av Bonaparte, 1831. Micropogonias ingår i familjen havsgösfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsgösfiskar
Micropogonias